La fase a eliminazione diretta iniziò il 18 febbraio 2010 ed ebbe fine il 12 maggio 2010 con la finale alla HSH Nordbank Arena di Amburgo.

Tabellone

Sedicesimi di finale 
 Andata il 18 febbraio 2010 - Ritorno il 25 febbraio 2010;
 24 club che superano la fase a gironi (le prime e le seconde di ciascun girone);
 8 club terzi classificati nella fase a gironi della Champions League;
 Le teste di serie sono 16 e cioè le vincitrici dei dodici gironi di Europa League più le migliori quattro, a livello di punti totalizzati, delle otto squadre classificatesi terze nei gironi di Champions League. Le altre invece finiscono nella seconda urna. La classifica delle terze di Champions League è:

 Il sorteggio per i sedicesimi di finale, valido anche per gli ottavi di finale, è stato effettuato il 18 dicembre 2009.

Ottavi di finale 
 Andata l'11 marzo 2010 - Ritorno il 18 marzo 2010.

Quarti di finale 
 Andata il 1º aprile 2010 - Ritorno l'8 aprile 2010.
 Il sorteggio per i quarti di finale, valido anche per le semifinali, è stato effettuato il 19 marzo 2010.

Semifinali 
 Andata il 22 aprile 2010 - Ritorno il 29 aprile 2010.

Finale 
 12 maggio 2010 ore 20:45 (HSH Nordbank Arena, Amburgo, Germania).

Risultati

Sedicesimi di finale

Andata

Ritorno

Ottavi di finale 
 Andata il 11 marzo 2010 - Ritorno il 18 marzo 2010.

Andata

Ritorno

Quarti di finale 
 Andata il 1º aprile 2010 - Ritorno l'8 aprile 2010.
 Sorteggio il 19 marzo 2010, valido anche per le semifinali.

Andata

Ritorno

Semifinali 
 Andata il 22 aprile 2010 - Ritorno il 29 aprile 2010.

Andata

Ritorno

Finale 
 12 maggio 2010 ore 20:45 (HSH Nordbank Arena, Amburgo, Germania).

Note

Voci correlate 
 UEFA Europa League
 UEFA Europa League 2009-2010
 UEFA Europa League 2009-2010 (fase a gironi)
 UEFA Champions League 2009-2010

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
Edizioni della UEFA Europa League